Morana peut désigner :
 Morana, déesse slave de la Mort ;
 Morana Sharp, 1874, genre d'insectes de la famille des Staphylinidae.